

Toponyme 

 Achen, commune française du département de la Moselle ;
 Achen, Ortsteil (quartier) de la commune allemande de Amerang ;
 Achen, Ortsteil (quartier) de la commune allemande de Rottenbuch ;
 Achen, Ortsteil (quartier) de la commune allemande de Schonstett ;
 Großache, petite rivière d'Allemagne.

Patronyme 

 Georg Achen (1860-1912), peintre danois.

Voir aussi 
 Aachen